La Mégavalanche est une épreuve de VTT descente marathon avec départ de masse; elle se déroule, depuis 1995, en été à l'Alpe d'Huez et en fin d'année à la Réunion.
 Mégavalanche de La Réunion
 Mégavalanche de l'Alpe d'Huez